Francesco Farnese ist der Name folgender Personen:

* Francesco Farnese (1678–1727) (1678–1727), Herzog von Parma und Piacenza
 Francesco Maria Farnese (1619–1647), italienischer Kardinal